Welbore Ellis (1651–1734) – angielski biskup
 Welbore Ellis (1713–1802) – brytyjski arystokrata i polityk, 1. baron Mendip